Parbati est le nom de plusieurs rivières en Inde :
 une rivière du Rajasthan,
 une rivière du Madhya Pradesh,
 une rivière de l'Himachal Pradesh.